Belaja Holunyica – település Oroszországban, a Kirovi területen.
 Belaja Holunyica – folyó Oroszországban.